La empresa Kandor graphics con sede en Granada, nace en 1994 como departamento de infografía de la empresa Melkor, firma especializada en software. Con el paso del tiempo, su trabajo fue creciendo y consolidándose como empresa especializada en infografía. Actualmente la empresa se ha centrado en la producción de trabajos de infografía y animación, gracias a la creación de su propio estudio de animación, con un equipo humano reconocido internacionalmente.

Como objetivo fundamental, la mayor parte de sus recursos están enfocados en la realización de largometrajes de animación para su distribución internacional. Así como cortometrajes, como "La dama y la Muerte" , con el objetivo de testar las nuevas técnicas empleadas en sus futuros trabajos como puede ser en su segundo largometraje.

En paralelo a su objetivo principal, para continuar con el desarrollo de la empresa, se ha mantenido un departamento especializado en seguir realizando los trabajos con los que la empresa surgió u así continuar haciendo trabajos relacionados con infografía científica, efectos visuales, Internet y otras áreas. El objetivo de esta área es la de seguir incrementando su curriculum con otros trabajos importantes como puede ser la publicidad, realizar I +D (vital en la empresa), y captar y formar nuevos empleados para sus largometrajes de animación. Cabe destacar que durante el tiempo en que la empresa tan solo realizaba trabajos y servicios de infografía, la compañía se hizo un importante lugar en el sector con trabajos para NASA, FBI, John Malkovich, Lola Films, etc., y además este trabajo se refleja en los numerosos premios obtenidos por sus cortos en infografía. 

También los integrantes de la empresa cuentan con un importante curriculum a nivel personal, ya que han realizado trabajos para Lucas Film o Paramount Pictures, entre otros. La empresa también ha realizado trabajos de efectos especiales, documentales científicos, trabajos para vídeos musicales, publicidad, escenografías virtuales, etc. Incluso el Canal Arte Francia dedicó un especial de una hora al método de trabajo de la empresa.

En 2007, la empresa firmó un acuerdo con la productora malagueña Green Moon España, propiedad de Antonio Banderas, para producir cinco películas y colaborar en otros proyectos. Estas se producirán conjuntamente bajo el nombre de Kandor Moon. En el acuerdo, se incluye la película "El lince perdido", que recibe el Goya a la mejor película de animación 2008. Además, los estudios han sido recientemente premiados por su exitoso cortometraje "La dama y la Muerte" y han sido nominados en los Premios Óscar.

Premios recibidos 

El Lince Perdido

 Ganador Mejor Película de Animación Premios Goya, 2008
 Mejor película Festival Internacional Animadrid, 2008
 Mención Especial Festival Internacional de Animación 2008
 Premio del Jurado en el San Diego Latino Film Festival, 2009
 Premio especial Festival de Cine de Giffoni (Italia), 2009
 Preseleccionada Mejor película de animación Oscars, 2010 

La dama y la Muerte

 Finalista Mejor  Cortometraje de Animación Oscars, 2010
 Ganador Mejor Cortometraje de Animación Premios Goya, 2010

Pelucia  
1. Spirit Untamed 2021

Enlaces externos 

 http://www.kandorgraphics.com/
 
 http://www.theladyandthereaper.com/

Cine de Andalucía
Estudios de animación de España
Empresas de la provincia de Granada
Cultura de Granada